Zaharia este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Adela Zaharia (n. 1987), soprană română
 Alexandru Zaharia (1866-1938), chimist român
Alexandru Zaharia (fotbalist) (n. 1990), fotbalist român
Alejandro Argudín-Zaharia (n. 1974), atlet româno-cubanez
 Alin Zaharia (n. 1987), fotbalist român
 Anca Zaharia (n. 1991), poetă, prozatoare și traducătoare română
 Anton Zaharia (n. 1953), un artist român
 Claudius Mihail Zaharia (n. 1967), politician român
 Corneliu-Dan Zaharia, deputat român
 Costel Zaharia compozitor român
 Dorel Zaharia (n. 1978), jucător român de fotbal
 Dorel Vintilă Zaharia, cunoscut și sub pseudonimul de Zaharia Vintilă, (n. 1943), , muzician român
 Dorin Liviu Zaharia, cunoscut și sub pseudonimul de Chubby Zaharia, (1944-1987), cântăreț, compozitor, muzician și textier român
 Elena Zaharia Filipaș (n. 1938), filolog român
 Gheorghe Zaharia (n. 1937), deputat român
 Gheorghe Zaharia (general), general și istoric militar român
 Ionelia Zaharia (n. 1985), canotoare română
Koja Zaharia, albanez nobil
Lekë Zaharia, albanez nobil
 Maria Zaharia (1905-1917), fetiță românnă, căzută în luptele de la Mărășești
 Matei Zaharia, informatician româno-canadian
 Mihai Zaharia (1943-2018), atlet român și antrenor de atletism
 Nicolai Zaharia (1916-1974), medic român, profesor de biologie
 Romulus Zaharia (1930-2006), prozator român, reporter și om de film
 Toma Zaharia, general român de poliție
 Valerian Zaharia (1905-1996), cleric român
Radu Zaharia (n. 1989), fotbalist român

Vezi și 
 Zaharia

Nume de familie românești